Школа № 5 — середня загальноосвітня школа I–III ступенів в Чернігові

Історія школи 
Заснована в 1913 році як школа для дівчат за ініціативи панянки Кузнецової. Розміщена в приватному будинку по вулиці Шосейній.

В 1915 році вона була реорганізована в гімназію «Групи батьків», навчання було змішане, за кошти батьків.

В 1919 році вона стала Чернігівською семирічною трудовою школою № 5.

Будівля школи була зруйнована під час перших бомбардувань міста. У 1943 році школа № 5 була розташована по вулиці Артема, 8.

З 1967 року Чернігівська загальоосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 працює в приміщенні за адресою вулиця Соснова, 23а.

Сучасний стан 
На 2013 рік школа налічувала 15 класів із загальною кількістю учнів 395.

Всі учні 10-11 класів одночасно з здобуттям загальної середньої освіти навчаються за програмою технологічного напрямку і одержують спеціальності: водії легкових та вантажних автомобілів категорії «В», «С» (хлопці та дівчата), кравці легкого жіночого одягу (дівчата). Після закінчення школи разом з атестатом випускники одержують відповідні фахові кваліфікаційні посвідчення. Для професійного навчання в школі є швейний цех з відповідним обладнанням та кабінет з авто тренажерами.

Джерела 
 Сайт школи 

Школи Чернігова
Навчальні заклади, засновані 1913
Засновані в Україні 1913